Томас Хольцман (; 1927—2013) — немецкий актёр театра и кино.

Биография 
Родился 1 апреля 1927 года в Мюнхене.

Актёрскому мастерству обучался в Мюнхене. Играть начал в городских театрах Шлезвига, Нюрнберга, Саарбрюкена и Кёльна. Первый большой успех пришёл в берлинском Театре Шиллера. В 1961 году вернулся в родной Мюнхен, где играл вместе с Фрицем Кортнером. Затем работал в венском Бургтеатре, позже (по 1977 год) — играл в Гамбурге. C 1977 по 2001 год Томас Хольцман работал в мюнхенском театре .

Много снимался в кино и на телевидении.

Умер 4 января 2013 года. Жена —  — тоже актриса.

Творчество

Фильмография 
На немецком языке:

Примечания

Ссылки 
 Томас Хольцман

Члены Баварской академии изящных искусств
Лауреаты Немецкой премии критиков в области театра
Лауреаты премии Фрица Кортнера